Termenul Leibnitz (un nume propriu) se poate referi la

Denumiri geografice 

 Leibnitz, oraș în landul Steiermark, Austria;
 Leibnitz, district în landul Steiermark sau
 Kloster Leibnitz, mănăstire în Austria.

Nume de persoane 

 Friedrich III. von Leibnitz (d. 1338), episcop din Salzburg;
 Gottfried Wilhelm Leibniz (1645 - 1716), celebru matematician și filozof german, co-inventator (alături de Isaac Newton) al calcului integral și diferențial;
 Roman von Leibnitz (d. 1179), episcop din Gurk (Kärnten);
 Heinz Maier-Leibnitz, (1911 - 2000), fizician german.
 Harald Leipnitz (1926–2000), actor german

Vezi și 

 Leibniz (dezambiguizare)

Nume proprii